Хорде Авеста (малая Авеста) — одна из частей Авесты, содержащая зороастрийские молитвы. В тексте малой Авесты содержится 101 имя Бога, предписывается пятикратная молитва. Текст возвеличивает Ахура-Мазду и проклинает Аримана. Бог описывается как творец язатов, солнца, звезд, воды, земли, огня, скота, металлов, растений и человека. Также почитается Митра, звезды Тиштрия и Ванант . В молитвах испрашивается богатство, здоровье и законное потомство.

В тексте благословляется шахиншах Кей Виштаспа и зять Заратустры Джамаспа

Примечания

Ссылки
 Хордэ Авеста

Книги Авесты